Trieste kan syfta på:

Trieste (farkost) – en batyskaf designad av Auguste Piccard och byggd i Trieste, Italien 1953

Geografi

Italien 

 Trieste (provins), provins, Friuli-Venezia Giulia, 
 Trieste, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste,

Kroatien 

 Triestebukten, bukt, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar